Type 90  – carro armato giapponese degli anni ottanta
Type 90  – cannone campale giapponese della seconda guerra mondiale
Type 90  – cannone ferroviario giapponese della seconda guerra mondiale
Type 90  – siluro giapponese della seconda guerra mondiale
Type 90  – lanciarazzi multiplo cinese derivato dal BM-21
Type 90  – bombe a grappolo cinesi